Legna kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Légna, departementet Jura i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Italien 

 Legnà, berg, Piemonte, Provincia di Alessandria, 

Robotskapade Italienförgreningar